Delray Beach International Tennis Championships 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Delray Beach International Tennis Championships rozgrywany w dniach 27 lutego–4 marca 2012 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród 442 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Stanach Zjednoczonych